Роберт (Робер) Арно д’Андилли (; 28 мая 1589, Париж — 27 сентября 1674, аббатство Пор-Рояль) — французский , -моралист и  Иосифа Флавия и Жуана Давилье, считавшийся одним из лучших французских стилистов. Политик.

Биография 
Представитель древней овернской фамилии. Был старшим из двадцати детей публициста и юриста Антуана Арно и Катрин Мерайон. Его отец был лидером янсенистов. Брат Анжелики Арно, настоятельницы монастыря Пор-Рояль, и Антуана Арно, теолога, философа, логика и математика.

В возрасте двадцати четырёх лет, в 1613 году, Роберт Арно заключил выгодный брак с Катрин Ле Февр де ла Бодери (1598—1637), четырнадцатилетней девушкой из норманнской семьи мелкого дворянства. Её отец, Антуан де ла Бодери, был секретарём посольства в Риме, послом во Фландрии, поверенным Франции в Англии и, наконец, членом Финансового совета. Сыном Роберта Арно был дипломат Симон Арно, маркиз де Помпонн.

Роберт Арно служил государственным советником, специализирующимся на финансовых вопросах, при дворе королевы Франции Марии Медичи, чьей благосклонностью он пользовался. В 1623 году стал генеральным управляющим поместьями Гастона Орлеанского, брата короля Людовика XIII.

Набожный католик, сыграл важную роль в истории янсенизма. На склоне лет вёл уединённую и скромную жизнь в монастыре Пор-Рояль, где и умер.

Избранные сочинения 
 Stances pour Jésus-Christ, Paris, E. Martin, 1628.
 Poème sur la vie de Jésus-Christ, Paris, Jean Camusat, 1634
 Stances sur diverses vérités chrétiennes, Paris, Veuve Jean Camusat, 1642.
 Traduction d’un discours de la réformation de l’homme intérieur. Ou sont establis les veritables fondemens des vertus chrestiennes… prononcé par Cornelius Janssenius… [traduction du Latin par Arnauld d’Andilly], Paris, Vve J. Camusat, 1642, 99-vi p., in-12° (en ligne sur Gallica).
 Œuvres chrétiennes, Paris, Veuve Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1644.
 Les Confessions de St Augustin, traduites en français par M. Arnauld d’Andilly, Paris, Vve J. Camusat & P. Le Petit, 1649, in-8° (lire en ligne l'édition de Bruxelles, 1773).
 Advis d’Estat à la Reyne, sur le gouvernement de sa regence, [signé à la fin : Le Solitaire. Du Desert, le 1. ], s.l.s.n., 1649, 30 p. in-4°.
 La manière de cultiver les arbres fruitiers. Par le Sieur Le Gendre, curé d’Hénonville. Où il est traité des pepinieres, des espaliers, des contr’espaliers, des arbres en buisson, & à haute tige, Paris, Nicolas Le Gras, 1652, xxviii-282-ii p. in-12° (réédition : Réunion des musées nationaux, 1993).
 Les vies des Saints Pères des déserts et de quelques Saintes, escrites par des Pères de l'Église et autres anciens auteurs ecclésiastiques Grecs et Latins, traduites en François par M. Arnauld d’Andilly, Paris, Pierre le Petit & Antoine Vitré, 1653, 2 vol. in-4°.
 L'Échelle sainte, ou les degrés pour monter au Ciel, composés par S. Jean Climaque, et traduit du grec en français par Arnauld d’Andilly, Paris, Pierre le Petit, 1654, in-12°.
 Les sept méditations de S. Therèse sur le Pater. Dix-sept autres méditations qu’elle a écrites après ses communions. Avec ses avis, ou sentences chrétiennes… Traduites de nouveau en françois (par Arnauld d’Andilly). Et imprimez en suite en espagnol, Paris, Le Petit, 1660, 1 vol., in-16°.
  Vies de plusieurs Saints illustres de divers siècles, choisies et trad. par Arnaud d’Andilly, Paris, P. le Petit, 1665, 2 vol. in-8°. Google Books
 Histoire des Juifs, écrite par Flavius Joseph sous le titre d’Antiquités judaïques, traduite par Arnauld d’Andilly, Paris, Pierre Le Petit, 1667, xvi-772 p.
 Thérèse d’Avila, Vie. Fondations faites par sainte Thérèse de plusieurs monastères / de la traduction de M. Arnauld d’Andilly…, Paris, P. Le Petit, 1670, (en ligne sur Gallica).
 Traité du chemin de perfection écrit par Thérèse d’Avila|sainte Terèse, et quelques petits traitez de la mesme Sainte, savoir : Méditations sur le Pater noster, Méditations après la communion, Advis à ses religieuses. Traduit par M. Arnauld d’Andilly, Paris, P. Le Petit, 1670 (en ligne sur Gallica).
 Saint Eucher, S. Eucher du mépris du monde. De la traduction de M. Arnauld d’Andilly, Paris, P. Le Petit, 1672, 83 p., in-12° (en ligne sur Gallica).
 Instructions chrétiennes tirées des lettres de l’abbé de St Cyran, Paris, s.n., 1672, in-8°.
 Les Œuvres du bienheureux Jean d’Avila docteur et prédicateur espagnol surnommé l’Apostre de l’Andalousie. trad. de M. Arnaud d’Andilly, Paris, Pierre Le Petit, 1673, 2 vol. in-f°, 510—761 pp.
 Œuvres diverses, Paris, Pierre Le Petit, 1675, 3 vol.
  Histoire de l’Ancien Testament tirée de l'écriture sainte, Paris, Le Petit, 1675.
 Lettres de monsieur Arnauld d’Andilly, Paris, Charles Osmont, 1680.
 Mémoires de Messire Robert Arnauld d’Andilly, écrits par lui-même, édités par Claude-Pierre Goujet, Hambourg, A. Vandenhoeck, 1734. Voir également : Mémoires (1610—1656), Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France : depuis l’avènement de Henri jusqu'à la paix de Paris, v.33, Paris, Foucault, 1824, 417 p., (Tome I et Tome II en ligne sur Gallica).

Примечания

Ссылки 
 Britannica. Robert Arnauld d’Andilly

Политики Франции
Персоналии Франции XVII века